

Volgende doorverwijspagina's 
 Johan  /  /  /  /  /  /  /

Personen 
 Johan XI Theodoor van Beieren (1703-1763), prins-bisschop van Luik
 Johan van Nassau-Dillenburg († 1328), graaf
 Johan van Nassau-Hadamar († 1364/5), graaf
 Johan van Nassau-Idstein (1603-1677), vorst
 Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1419-1480), graaf
 Johan of Jan de Oude = Jan VI van Nassau-Dillenburg
 Johan of Jan de Middelste = Jan VII van Nassau-Siegen
 Johan of Jan de Jongste = Jan VIII van Nassau-Siegen
 Johan Willem Friso van Nassau-Diez (1687-1711), vorst
 Johan Cruijff, Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Johan Mojica, Colombiaans voetballer
 Johan Stollz, Belgisch pianist-entertainer

Fictie en media 
 Johan (album), album uit 1996 van de popgroep Johan
 Johan (band), een Nederlandse popgroep
 Johan: logisch is anders, Nederlandse tv-dramaserie uit 2014
 Johan (De Rode Ridder), een stripfiguur in de stripreeks van De Rode Ridder
 Johan (film), een Nederlandse film uit 2005
 Johan (tijdschrift), een voormalig Nederlands tijdschrift
 de voormalige naam van de stripreeks Johan en Pirrewiet

Overig 
 Johan (molen), een molen in Schellinkhout

Johannes 
 Johannes, een jongensnaam afgeleid van de Bijbelse naam van de apostel en evangelist Johannes en Johannes de Doper.